Schneppenbach ist der Name folgender geographischer Gegenstände:

Orte:
 Schneppenbach, Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Schneppenbach (Schöllkrippen), Ortsteil von Markt Schöllkrippen im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Gewässer:
 Schneppenbach (Löster), rechter Zufluss der Löster in der Waldgemarkung von Gusenburg, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Schneppenbach (Westerbach), rechter Zufluss des Westerbachs (zur Kahl) in Schneppenbach, Markt Schöllkrippen, Landkreis Aschaffenburg, Bayern